Соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 11 августа. Приняли участие 32 спортсмена.

Медалисты

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр